Jean de Tournes peut être :
 Jean de Tournes (1504–1564), imprimeur, éditeur et libraire français
 Jean de Tournes (1539–1615), imprimeur, éditeur et libraire franco-suisse
 Jean de Tournes (1593–1669), éditeur et libraire suisse
 Jean Antoine de Tournes (1624–1682), imprimeur, éditeur et libraire suisse
 Jean de Tournes (1676–1711), imprimeur, éditeur et libraire suisse
 Jean Jacques de Tournes (1692–1761), imprimeur, éditeur et libraire suisse